«БраМит» — один из первых серийных советских глушителей. Получил название «БраМит» в честь изобретателей — братьев В.Г. и И.Г. Митиных. Первая модель, предназначенная для установки на револьвер системы Нагана, была разработана в 1929 году. В дальнейшем, в 1930-е годы был разработан вариант для установки на винтовку Мосина.

«БраМит» широко и успешно использовался в годы Великой Отечественной войны бойцами разведывательно-диверсионных групп РККА, спецподразделений НКВД, а также советскими партизанами.

История 
В СССР всплеск интереса к ПБС относится к началу 1930-х гг. Впервые испытания ПБС проводились в 1931 г., но за это десятилетие создать сколько-нибудь пригодную для применения конструкцию не удалось.

В июне 1940 г. на полигонные испытания был представлен глушитель звука выстрела (по современной терминологии ПБС) конструкции И. Г. Митина. Разработка глушителя финансировалась Главным артиллерийским управлением по заказу Главного разведуправления и штаба Сухопутных войск. Он был создан в Особом конструкторском бюро НКВД. В декабре 1940 г. глушитель был принят на вооружение для комплектации винтовок обр. 1891/30 гг.

Прибор «Брамит» присоединялся к стволу винтовки Мосина, и представлял собой стальной цилиндр длиной 147 мм и диаметром 32 мм. Стрельба производилась специальным винтовочным патроном с уменьшенной скоростью (не более 260 м/с) и лёгкой пулей. Кучность стрельбы из винтовки с «Брамитом» была равноценна кучности карабина обр. 1938 г., предельная дальность составляла 300 м, эффективная – 150-200 м.

Серийное производство глушителей началось в 1942 году. За время войны было изготовлено несколько десятков тысяч приборов, которые использовались партизанами, разведывательными и диверсионными группами (в том числе и со снайперской винтовкой). Иногда их использовали армейские снайперы в позиционный период боевых действий.

Немецкая армия до июня 1941 г. не располагала собственными глушителями, и приняла на вооружение трофейные стрелковые комплексы «Брамит» как Schalldampfer 254(r). Собственные разработки немцы начали внедрять с 1943 г. В 1943 г. германская фирма Schneider-Opel скопировала советский ПБС для использования с 7,92-мм автоматами MP43, однако до массового производства дело не дошло. Копии «Брамитов» изготавливались и в Финляндии.

В процессе испытаний были отработаны ещё два варианта прибора «Брамит»: для карабина обр. 1938 г. и револьвера Нагана обр. 1895 г.. Оба этих варианта не получили широкого распространения. «Брамит» для карабина позволял вести стрельбу на дальность чуть более 100 м, и, вследствие более высокого дульного давления, имел более высокую звучность. Вариант для револьвера значительно увеличивал вес оружия (с 834 до 1144 г), длину (с 230 до 350 мм), и, хотя несколько увеличивал скорость пули (с 272 до 278 м/с), существенно снижал пробивное действие и кучность стрельбы.

В 1938-1941 гг. И.Г. Митиным были разработаны ПБС для пистолета-пулемёта Токарева и пистолета-пулемёта Дегтярёва. На вооружение они не принимались.

В апреле 1941 года НИПСВО проходил испытание  «Глушитель звука выстрела к СВТ-40» (конструктивно не имеющий сходства с «Брамит») и для самозарядной винтовки СВТ-40. По результатам испытаний отвергнут комиссией.

«Брамит» для пулемёта Дегтярёва (ДП) был разработан Особым конструкторским бюро НКВД совместно со специалистами Арткома Главного Артиллерийского Управления в 1941-1942 гг. Он предназначался для партизанских отрядов и авиадесантных частей. Испытания состоялись 23 мая 1942 г. на Софринском артиллерийском полигоне. «Брамит» крепился на ДП взамен штатного пламегасителя и весил около 1,3 кг. Длина пулемёта вместе с прибором составляла 1332 мм. Для стрельбы использовались патроны, предназначенные для винтовочного «Брамита», однако разрабатывались и специальные пулемётные патроны, так как винтовочные патроны мало приспособлены для автоматического огня.

В кратком отчёте об испытаниях пулемётного «Брамита» сказано: «При автоматической стрельбе звук выстрела совершенно отсутствует и только на близком расстоянии слышен звук удара подвижных частей пулемёта, напоминающих работу швейной машинки». Убойное действие пули и прицельная дальность определялись полигоном в 500 м. 27 мая 1942 г. глушитель был принят на вооружение под наименованием «СГ-ДП» (Специальный глушитель к ДП). Данных о производстве нет.

Устройство 
Глушитель представлял собой цилиндрическую трубку диаметром 32 мм и длиной 140 мм, внутри разделённую на две камеры, каждая из которых имеет с торцов резиновые шайбы толщиной 15 мм, установленные поперёк этой трубы и имевшие крестообразные прорези для прохождения пули. В стенках каждой из камер имелись отверстия небольшого диаметра (порядка 1 мм) для выхода пороховых газов из корпуса глушителя. В первой камере также находился отсекатель, который уменьшал количество газов, проходивших во вторую камеру. На корпусе глушителя для винтовки Мосина наносилось напоминание о необходимости стрелять только специальными патронами с уменьшенной начальной скоростью.

Спецпатрон 
Для стрельбы из винтовки применялся специальный патрон 7.62х54 мм с уменьшенным зарядом пороха (0,8 грамма вместо 3,6 граммов в стандартном патроне), который позволял снизить начальную скорость пули. Патрон сохранил штатную пулю типа «Л» массой 9,6 грамм, чтобы отличать от стандартного патрона, выкрашенную полностью в зелёный цвет. В послевоенное время 7,62-мм винтовочный патрон с уменьшенной скоростью пули (УС) не производился.

Для револьвера Нагана использовался специальный патрон с остроконечной пулей для обеспечения правильного прохождения ею резиновых обтюраторов.

Недостатки устройства 
Существенным недостатком устройства была малая надёжность (БраМит приходилось часто чистить из-за большого количества порохового нагара, оседавшего на стенках камер, что по большому счёту является не недостатком, а вопросом технического обслуживания и личной дисциплины стрелка и контроля за ним со стороны его командира) и низкая долговечность (резиновые шайбы быстро приходили в негодность). Кроме того, глушитель был велик и нарушал балансировку оружия (хотя это недостаток любого глушителя, устраняющийся постановкой винтовки на самодельные сошки или мешок с песком, а также практической подготовкой).

Примечания

Литература 
 Александр Борцов. Глушить, так тихо... // журнал «Мастер-ружьё», № 7-8 (19-20), 1997. стр.66-72
 Руслан Чумак. Сколько, где и когда? О производстве приборов бесшумной и беспламенной стрельбы «Брамит» в годы Великой Отечественной войны // журнал "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение", № 11, 2011. стр.74

Дополнительная литература

Ссылки 
 Статья о глушителях в популярной Механике
 Данные о патроне
 Интересные подробности о производстве БраМита

Военная продукция СССР
Оружейные глушители